damast (textiel), een weeftechniek
damaststaal, een staalsoort (legering)